Spojení písmene D a číslice 1 může mít různé významy:

 D1 – vitamer, forma vitamínu D
 Dálnice D1
 Dálnice D1 (Slovensko)
 Dálnice D1 (Chorvatsko)
 D1 (album) – album zpěvačky Dary Rolins z roku 2006
 Nikon D1 – digitální zrcadlovka
 D1 (předpis ČD), označovaný též ČD D1 – bývalý předpis Českých drah, státní organizace, pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy, do 30. 6. 2013 platný též v SŽDC pod označením SŽDC (ČD) D1
 SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, dříve též SŽDC D1, nebo Dopravní a návěstní předpis – předpis Správy železnic pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy
 D1 (předpis Železnice Desná) – předpis Železnice Desná pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na Železnici Desná
 D 1/1 – návěstní předpis pro metro Dopravního podniku hl. m. Prahy
 D 1/2 – dopravní a návěstní předpis pro tramvaje Dopravního podniku hl. m. Prahy
 D 1/3 – dopravní a návěstní předpis pro autobusy Dopravního podniku hl. m. Prahy
 d1 – bílé pole šachovnice v první řadě a čtvrtém sloupci, výchozí stanoviště bílé dámy při hře v šachy
 Renault D-1 – francouzský střední tank
 Škoda D-1 – československá licenční kopie francouzského stíhacího letounu Dewoitine D.21